Malama ist der Familienname folgender Personen:
 Donashano Malama (* 1991), sambischer Fußballspieler
 Jakow Dmitrijewitsch Malama (1841–1913), russischer General
 Peter Malama (1960–2012), Schweizer Politiker (FDP)